Babich je priimek več oseb:
 Anton Babich von Lovinac, avstro-ogrski general
 Georg von Babich, avstro-ogrski general